The Five ist
 The Five (Talkshow), US-amerikanische Panel-Show des Fox News Channels (seit 2011)

Filme:
 Originaltitel von Die Fünf (2010), US-amerikanischer Spielfilm von Dave Yasuda (2010)
 The Five (2016), britische Miniserie von Harlan Coben (2016)

Literatur:
 The Five. Das Leben der Frauen, die von Jack the Ripper ermordet wurden, Sachbuch von Hallie Rubenhold (2019)